La línea 20 es una línea de colectivos de Buenos Aires que une el barrio porteño de  Retiro con el Cruce de Lomas, ubicado en la intersección de la Avenida Juan XXIII y la Ruta Provincial 4, en el límite entre los partidos de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.

La línea es operada por la empresa Transportes Larrazabal C.I.S.A. Misma empresa que también opera las líneas 117, 161, 188, 421 y 514, además esta pertenece al Grupo DOTA.

Recorrido
La línea 20 posee dos ramales con una pequeña variación en su recorrido.

Ramal 1: Por Itatí 

Ida a Cruce Lomas: Desde Estación Terminal de Ómnibus Retiro por calle interna, Av. Antártida Argentina, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Dr. Gustavo Martínez Zuviría, San Martín, Av. Eduardo Madero, Va Rosales, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Alicia Moreau de Justo, Estados Unidos, Av. Ing. Huergo, Av. Don Pedro De Mendoza, Alvarado, Av. Regimiento de Patricios, Iriarte, San Antonio, Osvaldo Cruz, Av. Vélez Sársfield, cruce Puente Victorino de la Plaza, Francisco Pienovi, José María Freyre, Av. Bernardino Rivadavia, Av. Remedios de Escalada de San Martín, Av. Gral. José De San Martín, Ejército de los Andes, El Plumerillo, Virgen de Itatí, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Av. Juan XXIII, Prof. A. Marxer estacionando entre Camino de Cintura (Ruta Prov. 4) y Juan Tweedie.

Vuelta a Retiro: Desde Prof. A. Marxer y Camino de Cintura (Ruta Prov. 4) por Prof. A. Marxer, Av. Juan XXIII, Oslo, J. Meléndez Valdez, Francisco Siritto, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Virgen de Itatí, El Plumerillo, Ejército de los Andes, Av. Gral. José De San Martín, Av. Remedios de Escalada de San Martín, Av. Bernardino Rivadavia, Chile, Cabildo, Av. Bernardino Rivadavia, José María Freyre, Francisco Pienovi, cruce Puente Victorino de la Plaza, Av. Vélez Sársfield, Pedro de Luján, Hipólito Vieytes, California, Av. Don Pedro De Mendoza, Av. Ing. Huergo, Estados Unidos, Alicia Moreau de Justo, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Av. Eduardo Madero, San Martín, Dr. Gustavo Martínez Zuviría, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Av. Antártida Argentina sentido noroeste, retomando Av. Antártida Argentina a la altura de Av. Ramón S Castillo, Av. Antártida Argentina sentido sureste, Carlos Perette, calle interna sin nombre de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro donde estaciona.

Ramal 3: Rodríguez y Gral. Hornos 

Ida a Cruce Lomas: Desde Estación Terminal de Ómnibus Retiro por calle interna, Av. Antártida Argentina, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Dr. Gustavo Martínez Zuviría, San Martín, Av. Eduardo Madero, Av. Ing. Huergo, Av. Don Pedro De Mendoza, Alvarado, Av. Regimiento de Patricios, Iriarte, San Antonio, Osvaldo Cruz, Av. Vélez Sársfield, cruce Puente Victorino de la Plaza, Francisco Pienovi, José María Freyre, Av. Bernardino Rivadavia, Av. Remedios de Escalada de San Martín, Av. Gran José De San Martín, Gral. Hornos, Gral. Martín Rodríguez, José Ingenieros, Lisandro De La Torre, Virgilio, Olmos, Iparraguirre, Av. Juan XXIII, Prof. A. Marxer estacionando entre Camino de Cintura (Ruta Prov. 4) y Juan Tweedie.

Vuelta a Retiro: Desde Prof. A. Marxer entre Camino de Cintura (Ruta Prov. 4) y Juan Tweedie por Prof. A Marxer, Av. Juan XXIII, Euskadi, Famatina, Iparraguirre, Olmos, Virgilio, Lisandro De La Torre, José Ingenieros, Gral. Martín Rodríguez, Gral. Hornos, Av. Gral. José De San Martín, Av. Remedios de Escalada de San Martín, Av. Bernardino Rivadavia, Chile, Cabildo, Av. Bernardino Rivadavia, José María Freyre, Francisco Pienovi, cruce Puente Victorino de la Plaza, Av. Vélez Sársfield, Pedro de Luján, Hipólito Vieytes, California, Av. Don Pedro De Mendoza, Av. Ing. Huergo, Av. Eduardo Madero, San Martín, Dr. Gustavo Martínez Zuviría, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Av. Antártida Argentina sentido noroeste, retomando Av. Antártida Argentina a la altura de Av. Ramón S Castillo, Av. Antártida Argentina sentido sureste, Carlos Perette, calle interna sin nombre de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro donde estaciona.

Lugares de interés que atraviesa 
La línea 20 durante su recorrido pasa por los siguientes lugares
 Estación Retiro
 Centro Cultural Kirchner
 Plaza de Mayo
 Instituto Tecnológico de Buenos Aires
 Facultad de Ingeniería
 Universidad Católica Argentina
 Caminito
 Cementerio de Lomas de Zamora
 Tribunales de Lomas de Zamora
 Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Historia

Tranvías del puerto 
El 26 de mayo de 1908, Tranvías del puerto inaugura un nuevo tranvía eléctrico que unía los barrios de Retiro y La Boca, con el correr del tiempo esta línea de tranvías fue extendida hasta el Puente Pueyrredón en 1909 y hasta la Estación Avellaneda en 1910.

La sociedad Juan Pedro Recondo y Cía., integrada por Recondo y Tomás Sambrizzi, el 8 de agosto de 1910 presentó un proyecto en la Municipalidad de Avellaneda para instalar una red de tranvías en dicho municipio, su proyecto fue aprobado y este fue inaugurado el 11 de abril de 1911, pero varios meses después, esta traza fue devastada por una inundación, por lo que Tranvías del puerto se hizo cargo de esta, extendiendola hasta Lanús.

En 7 de septiembre de 1940 todas los tranvías recibieron una nueva reorganización de los números de las líneas, el tranvía del puerto, que desde 1939 era mantenido por la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, fue denominada con el número 20, número que actualmente mantiene.

En 1948 tras ser eliminadas las vías tranviarias sobre la Avenida Pavón, la línea 20 debió cambiar su recorrido por el Puente Pueyrredón, por uno nuevo cruzando el Riachuelo por el Puente Bosch, tras hacerse cargo el Estado Nacional de la Corporación de Transportes de Buenos Aires, la línea 20 fue extendida hasta las intersecciones de las calles Recondo y Congreso.

Durante los años 50, la línea 20 comenzó gradualmente a recortar su recorrido para ser remplazado por Colectivos, pero fue hasta 1963 que la totalidad de la línea 20 fue reemplazada por los ómnibus, siendo junto a las líneas 3 y 38, las últimas líneas de tranvías de Buenos Aires.

La línea 20 de ómnibus 
Transportistas Unidos Argentinos S.A. se hizo cargo de las líneas 20 y 38 y el 20 de febrero de 1963, la línea 20 utilizó colectivos por primera vez y en 1966 su cabecera fue establecida en la intersección de las calles San Martín y Garibaldi, debido a la calles en mal estado que atravesada, fue una de las líneas que peor servicio ofrecía en Buenos Aires.

En 1966 sus  colectivos al estar la mayoría en mal estado, fueron reemplazados por buses usados comprados a otras empresas que ya no los necesitaban, varios años después Transportistas Unidos Argentinos S.A. fue disuelta y una empresa irregular llamada Línea Veinte S.A. se hizo cargo de la línea extendiendola hasta Cádiz y Camino Negro en 1973.

En 1977, Línea Veinte S.A. fue disuelta y varios de sus componentes conformaron una nueva empresa llamada Micro Ómnibus Veinte S.R.L., pero su servicio seguía siendo malo, con coches casi obsoletos por su antigüedad y con una mala frecuencia, pero en 1980 otra empresa bajó el nombre de la antigua Línea Veinte S.A. reclamaba ser la operadora de la línea 20, el gobierno decretó caducada la operación de la línea 20 por lo que se llamó a una nueva licitación para operar el servicio de la cual Expreso Caraza S.A.C. resultó ser la adjudicada.

Expreso Caraza S.A.C. 

Expreso Caraza S.A.C. la nueva operadora de la línea 20, invirtió 4,5 millones de dólares en una nueva flota para la línea y además mejoró enormemente su frecuencia, creó dos ramales, los ramales 1 y 2 en 1983 y extendió su recorrido a los Tribunales de Lomas de Zamora en 1985 y a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 1989.

A mediados de la década del 2000, Expreso Caraza S.A.C. atravesaba una crisis por lo que sus servicios lentamente comenzaron a decaer. Y para 2005, terminó traspasando sus servicios de la línea 20 a Transportes Larrazábal C.I.S.A., que era parte de Grupo DOTA.

Pasajeros 

Fuente: Ministerio de Transporte

Véase también 
 Línea 117 (Buenos Aires)
 Línea 161 (Buenos Aires)
 Línea 188 (Buenos Aires)
 Línea 421 (Buenos Aires)
 Línea 514 (Almirante Brown)
 Grupo DOTA
 Colectivos de Buenos Aires
 Anexo:Líneas de colectivo del Aglomerado Gran Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 
 

20
20